Нацуї () — японське прізвище.

Відомі носії:
 — японська акторка та модель.
 — японський дзюдоїст, перший в історії чемпіон світу з дзюдо